Herrenberg peut faire référence à :
 Herrenberg, une ville en Allemagne ;
 Herrenberg, une localité de la commune de Diekirch au Luxembourg.

Homonymie de toponyme